Альбертіні — (Albertini) — італійське прізвище.

 Деметріо Альбертіні (* 1971) — колишній італійський футболіст, півзахисник. По завершенні ігрової кар'єри — спортивний функціонер.
 Йоганнес Баптіста фон Альбертіні (1769—1831) — німецький священик, ботанік і міколог.
 Франческо дельї Альбертіні (1469—1510) — флорентійський священик, антиквар, дослідник античності, мистецтвознавець.